Прхиње могу бити:

 Прхиње (Требиње), насељено мјесто у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Прхиње (Бреза), насељено мјесто у општини Бреза, Република Српска, БиХ